Kurgartenstraße steht für:
 Kurgartenstraße (Bad Dürkheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Dürkheim
 Kurgartenstraße (Bad Neuenahr-Ahrweiler), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Neuenahr-Ahrweiler
 Kurgartenstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kurgartenstraße
 Kurgartenstraße (Lübeck-Travemünde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lübeck-Travemünde